Biləsuvar bezeichnet:
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Biləsuvar (Rayon)
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Biləsuvar (Stadt)